Linet steht für:

 Linet (Gemeinde Offenhausen), eine Ortschaft in der Gemeinde Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Linet Group, deutsch-tschechisches Unternehmen der Medizintechnik
 Linet (Sängerin) (* 1975), eine türkisch-israelische Sängerin
 eine Namensvariante von Lunete